Potapow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Potapow († 2014), sowjetisch-russischer Schauspieler
 Alexei Wladimirowitsch Potapow (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Jaroslaw Wladimirowitsch Potapow (* 1999), russischer Schwimmer 
 Juri Michailowitsch Potapow (1925–2005), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Leonid Pawlowitsch Potapow (1905–2000), sowjetischer Ethnologe und Historiker
 Maxim Gennadjewitsch Potapow (* 1980), russischer Eishockeyspieler
 Michail Iwanowitsch Potapow (1902–1965), sowjetischer General
 Michail Michailowitch Potapow (* 1904), sowjetischer Maler
 Nikolai Michailowitsch Potapow (1871–1946), russischer Generalleutnant 

 Stepan Sacharowitsch Potapow (* 1860), russischer Generalmajor 
 Wiktor Jakowlewitsch Potapow (1947–2017), sowjetisch-russischer Segelsportler 

Siehe auch:
 Potapova